Emitter oder Emittent (ursprünglich aus dem Lateinischen, zu  „ausschicken“) steht für:

 die Quelle einer Strahlung oder eines Teilchenflusses, wie in Emission aufgeführt

nur Emitter:

 einen der drei Anschlüsse eines Bipolartransistors
 einen Codegenerator

nur Emittent:

 Emittent (Umwelt), den Verursacher einer Umweltemission
 Emittent (Finanzmarkt), den Aussteller von Wertpapieren, die erstmals in Umlauf gebracht werden

Siehe auch:

 Emission